Edessza, város Görögországban
Edessza, közel-keleti város, ma Törökországban, Şanlıurfa néven
Edesszai Grófság, keresztes állam